Нурія Льягостера Вівес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Патріція Майр.

Марія Хосе Мартінес Санчес виграла титул, у фіналі перемігши Хіселу Дулко з рахунком 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Л Домінгес Ліно
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=63
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= ІР Олару
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=7| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= МЕ Салерні
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Ані
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П Майр
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ц Обзилер
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О Савчук
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Н Льягостера Вівес| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=7
| RD1-team09=
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= А Парра Сантонха
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Б Хосамі| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= К Суарес Наварро
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=r
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= ІР Олару
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= П Майр
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=7
| RD3-team03={{Nowrap| МХ Мартінес Санчес}}
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=68
| RD3-score03-3=6| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Б Хосамі
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=7'''
| RD3-score04-3=4
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= П Майр
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02=

Посилання 
Draw 

Copa Sony Ericsson Colsanitas, одиночний розряд
2009